Biegun – miejsce z jakiegoś względu najdalsze lub posiadające ekstremalne cechy:

 w astronomii
 biegun galaktyczny
 biegun niebieski
 w geografii
 biegun geograficzny
 biegun geomagnetyczny
 biegun niedostępności
 biegun zimna
 Biegun północny i południowy
 Biegun wzrostu
 w fizyce
 biegun elektryczny
 biegun magnetyczny
 w matematyce
 biegun funkcji analitycznej
 w teorii sterowania
 biegun układu
 w architekturze
 bieguny – w starych budowlach rodzaj zawiasów u wrót i drzwi
 w konstrukcjach drewnianych
 bieguny – łuki pod nogami kołyski dziecięcej lub konika – zabawki

Osoby o nazwisku Biegun:
 Andrzej Biegun – śpiewak operowy (baryton)
 Antoni Biegun – kapitan Wojska Polskiego podczas II wojny światowej
 Halina Biegun –  polska saneczkarka
 Krzysztof Biegun – polski skoczek narciarski
 Marek Biegun – polski piłkarz
 Stefania Biegun – polska biegaczka narciarska